Llista de masies i altres construccions relacionades del sud de la Ribera d'Ebre (municipis de Benissanet, Ginestar, Miravet, Móra d'Ebre, Rasquera i Tivissa) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies de la Ribera d'Ebre - nord
 Llista de monuments de la Ribera d'Ebre
 Llista de rellotges de sol de la Ribera d'Ebre

Ribera Ebre Sud
 Llista Nord